Cherna Niva (bulgariska: Черна нива) är en ort i Bulgarien.   Den ligger i kommunen Obsjtina Tjernootjene och regionen Kardzjali, i den centrala delen av landet,  km sydost om huvudstaden Sofia. Cherna Niva ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Cherna Niva är kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Cherna Niva. Närmaste större samhälle är Kardzjali,  km sydost om Cherna Niva.

Trakten runt Cherna Niva består till största delen av jordbruksmark. Runt Cherna Niva är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den boreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Kardzjali (region)